Stephens County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stephens County (Georgia)
 Stephens County (Oklahoma)
 Stephens County (Texas)